Сархад (,  - граница) — слово иранского происхождения, встречается и как имя собственное, и как топоним.
 Сархад (тур. Serhat) — мужское имя.
 Сархад (кур.Serhed) — название территории, охватывающей Карскую область, Ванский вилайет, Баязидский санджак и Алашкерт.
 Сархад — район в Северном Хорасане.
 Сархад — второе название пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Сархад-е-Вахан — деревня около Вахджирского перевала.
 Серхед — плоскогорье в иранском Белуджистане.
 Серхетабад — современное название города Кушка.
 Серхедабад — деревня в Джалилабадском районе Азербайджана.
 Серхедчи («Пограничник») — спорткомплекс в Баку.
 Рашидова, Сархат Ибрагимовна

Литература 
 Пирбари Д. Езиды Сархада, Тбилиси-Москва, 2008